Матч всех звёзд АБА 1971 года () — ежегодная показательная баскетбольная игра, которая прошла в субботу, 23 января 1971 года, в Гринсборо (штат Северная Каролина) на бывшей домашней арене студенческой команды NCAA «Уэйк-Форест Демон Диконс» и профессионального клуба «Каролина Кугарз» «Гринсборо Колизеуме». Эта встреча стала уже четвёртым матчем всех звёзд (ASG) в истории Американской баскетбольной ассоциации (АБА). Рефери на этой встрече работали Норм Друкер и Джо Гаше.

Сборная Востока под руководством Эла Бьянки, который в то время тренировал команду «Вирджиния Сквайрз», в упорной борьбе обыграла сборную Запада Билла Шермана («Юта Старз») со счётом 126:122, тем самым сравняв счёт в серии (2:2) в их очном противостоянии. Самым ценным игроком этого матча был признан Мел Дэниелс, представляющий на нём клуб «Индиана Пэйсерс», став вторым, после Ларри Брауна, и в то же время последним игроком, который выиграл это почётное звание, выступая в составе проигравшей команды, кроме того он выходил на площадку со скамейки запасных.

Матч всех звёзд

Составы команд 
В данной таблице опубликованы полные составы сборных Востока и Запада предстоящего матча.

  Игроки, не принимавшие участие в матче из-за травмы.
  Игроки, заменившие в нём травмированных.
  Игроки, начавшие игру в стартовой пятёрке, вместо травмированных.

Ход матча

Полная статистика матча 
В данной таблице показан подробный статистический анализ этого матча.

Лучшие игроки матча в трёх главных баскетбольных статистических показателях

  Жирным курсивным шрифтом выделена статистика самого ценного игрока матча.

Примечания

Ссылки 
 
 

Матчи всех звёзд АБА
АБА в сезоне 1970/1971
Спортивные соревнования в Гринсборо